Dividida em várias etapas, a edição 2008 da Campeonato Catarinense de Rugby conta com a participação de seis equipes: 
Caveros Rugby - Lages
Costão Norte - Florianópolis
Desterro Rugby Clube - Florianópolis
Desterro Rugby Clube Juvenil - Florianópolis
Galo Branco Rugby Clube - Florianópolis
Goitaka Rugby - Florianópolis

Tabela de jogos 
Chave A
Costão Norte
Desterro Adulto
Galo Branco

Chave B
Caveiros
Desterro Juvenil
Goitaká

Campeonato Catarinense de Rugby
equipes e tabela de jogos do Campeonato Catarinense de Rugby de 2008
2008 em Santa Catarina